Олівер Марах () —  австрійський тенісист, чемпіон Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

Найбільших успіхів Марах добивався в парній грі. Він грав із різними партнерами, але особливо знаменним був хорват Мате Павич, з яким Марах виграв Відкритий чемпіонат Австралії 2018 та кілька інших турнірів. 28 червня 2018 року Марах піднявся на другу сходинку в рейтингу парної гри, поступаючись лише своєму партнеру.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 3 (1- 2)

Фінали Мастерс 1000

Парний розряд: 1 (0-1)

Зовнішні посилання  
 Досьє на сайті ATP

Виноски 

Австрійські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді